Jeseritz ist der Name mehrerer Dörfer in Deutschland und in Polen:

 im Altmarkkreis Salzwedel, siehe Jeseritz

 Jezierzyce (Stettin), Stadtteil von Stettin (Jeseritz, Kreis Greifenhagen/Pommern)
in der Woiwodschaft Niederschlesien:
siehe Jezierzyce Wielkie (Groß Jeseritz, Kreis Reichenbach/Eulengebirge)
siehe Jezierzyce Małe (Klein Jeseritz, Kreis Strehlen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 siehe Jezierzyce (Słupsk) (Jeseritz, Kreis Stolp/Pommern)
 siehe Jezierzyce (Stara Kiszewa)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 siehe Jezierzyce (Rąbino) (Jeseritz, Kreis Belgard/Pommern) 
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 siehe Jezierzyce Koscielne (Święciechowska) (Deutsch-Jeseritz, Kreis Lissa/Wartheland)
Siehe auch
 Jesseritz